Haasis ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Haasis (* 1945), deutscher Politiker (CDU), ehemaliger Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands
 Hellmut G. Haasis (* 1942), deutscher Schriftsteller
 Ingrid Haasis-Blank (* 1954), deutsche Politikerin (CDU)